Papageorgiou ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Papageorgiou (* 1980), griechische Hammerwerferin
 Apostolos Papageorgiou (1906–1982), griechischer Politiker
 Athanasios Papageorgiou (* 1943), griechischer Volleyballtrainer
 Christina Papageorgiou (* 1985), australische Fußballspielerin

 George Papageorgiou (* 1958), US-amerikanischer American-Football-Spieler	
 Iliana Papageorgiou (* 1991), griechisches Mannequin
 Konstantinos Papageorgiou (* 1979), griechischer Tischtennisspieler
 Kṓstas G. Papageōrgíou (* 1945), griechischer Schriftsteller
 Pambos Papageorgiou (* 1963), zypriotischer Politiker
 Pausanias Papageorgiou (* 1978), griechischer Politiker
 Petros Papageorgiou (1859–1914), griechischer Klassischer Philologe
 Thanasis Papageorgiou (* 1987), griechischer Fußballspieler
 Vasilios Papageorgiou (fl. 1906), griechischer Leichtathlet